Kitagawa kan som auktorsförkortning betyda:

 Masao Kitagawa
 Yasuyuki Kitagawa

Robotskapade auktorsförkortningar